Goz peut désigner :
la famille Goz, grande famille baronniale normande ;
 dont Richard Goz, vicomte d'Avranches ;
en bulgare (le nom étant écrit Гоз) :
Goz, village bulgare de l'obchtina de Breznik, situé dans l'oblast de Stara Zagora.